

Littérature 
 L'Enfance d'un chef est une nouvelle d'un peu plus d'une centaine de pages de Jean-Paul Sartre.

Cinéma et télévision 
 Himalaya : L'Enfance d'un chef est un film franco-anglo-helvético-népalais réalisé par Éric Valli, sorti en 1999.
 Himalaya : L'Enfance d'un chef est la bande originale du film homonyme composée par Bruno Coulais, sortie en 1999.
 Fidel Castro, l'enfance d’un chef est un téléfilm documentaire français écrit et réalisé par Daniel Leconte, diffusé en 2005.
 L'Enfance d'un chef est un film franco-américain réalisé par Brady Corbet et sorti en 2015.
 L'Enfance d'un chef, court métrage d'Antoine de Bary (2016) .